Stepnoie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoie (Mikhàilovski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Stepnoie (Ussuriski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Stepnoie (Omsk), poble de la província d'Omsk, a Rússia
 Stepnoie (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Stepnoie (Saki), poble de Crimea, a Rússia
 Stepnoie (Pervomàiskoie), poble de Crimea, a Rússia